Persepolis ist:

 Persepolis, die Hauptstadt des antiken Perserreichs
 Persepolis (Comic), ein Comic der französisch-iranischen Zeichnerin Marjane Satrapi
 Persepolis (Film), die Verfilmung des Comics
 Persepolis (Mythologie), in der griechischen Mythologie der Sohn des Telemachos
 Persepolis Teheran, ein iranischer Fußballverein

Siehe auch:
 Festungsarchiv von Persepolis
 Verwaltungsarchive von Persepolis